Интонации — пятый студийный альбом украинской певицы Тины Кароль, выпущенный 17 августа 2017 года. Пластинка является седьмой по счёту в дискографии певицы.

Об альбоме 
В альбом вошли 13 новых песен, лишь две из которых были представлены ранее отдельными синглами — «Твої гріхи» и «Перечекати». В него также вошла украинская народная колыбельная «Ой, ходить сон» в обработке и аранжировке самой певицы.

Над альбомом «Интонации» работала команда авторов и аранжировщиков из Лондона, Лос-Анджелеса, Кувейта, Киева и Санкт-Петербурга.

Продвижение 
Тина Кароль в поддержку альбома отправилась в всеукраинский тур, в рамках которого певица даст 55 концертов в 35-ти городах Украины. Премьера программы состоялась 24 августа в Каменец-Подольской крепости.

В Киеве Тина Кароль дала семь сольных концертов подряд на сцене Национального дворца «Украина» — 29, 30, 31 октября и 1, 2 ноября 2017 года.

Синглы 
С альбома было выпущено два сингла: «Твої гріхи» и «Перечекати», на которые также были сняты видеоклипы.

Список композиций

Критика 
Главный редактор Karabas Live Игорь Панасов:«„Интонации“ — вызов для самой Кароль не только потому, что она рискует вызвать недоумение у части своей публики. Это её попытка как певицы войти в плоть западной музыкальной традиции. Не секрет, что самое сильное её место — это чистокровная лирика, льющаяся свободно, как вода. В новом альбоме её вокалу приходится переживать ломку — просто потому, что музыкальный материал сложнее обычного».Алексей Мажаев, InterMedia:«Певица чувствует себя органично именно в мощных произведениях с элементами трагизма, и они ей прекрасно удаются. Стоит ли расширять диапазон за счёт непривычных жанров, вопрос дискуссионный, и ответ на него зависит только от того, захочет ли рискнуть артистка и появятся ли у неё весёлые песенки-хиты, которые просто нельзя будет не взять в репертуар».

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Тины Кароль
Альбомы Украины
Альбомы 2017 года